«Голося́щий КиВи́Н 1996» — второй музыкальный фестиваль команд КВН, и первый в Юрмале. Фестиваль состоялся в июле 1996-го года, и с тех пор каждый год фестиваль проходит летом в Юрмале.

Команды 

На первый фестиваль в Юрмале были приглашены 12 команд:

Жюри

Награды 
 «Большой КиВиН в золотом» (за 1 место) — Махачкалинские бродяги
 «Большой КиВиН в светлом» (за 2 место) — Новые армяне
 «Большой КиВиН в тёмном» (за 3 место) — ПаРекс

Примечания

Ссылки 
 
 

Телепередачи Первого канала
Июль 1996 года
1996 год в Латвии